Андре́й Бори́сович Бо́йко (; 27 апреля 1981, Белая Церковь, Киевская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Рось» из Белой Церкви. Во Второй лиге дебютировал 23 июня 1998 года в матче против херсонского «Кристалла» (4:0). С 2003 года по 2005 год выступал за мариупольский «Ильичёвец». В Высшей лиге дебютировал 9 марта 2003 года в матче против «Кривбасса» (2:0). В августе 2003 года был вызван в молодёжную сборную Украины до 21 года, но в сборной так и не сыграл. 15 июля 2004 года дебютировал в 1-м квалификационным раунде Кубке УЕФА в матче против ереванского «Бананца» (2:0).

С 2006 года по 2007 год выступал за: «Кривбасс», алчевскую «Сталь» и «Закарпатье». Летом 2007 года перешёл в симферопольскую «Таврию». Летом 2008 года у игрока возникли серьёзные проблемы со здоровьем (межпозвоночная грыжа). После перенесённой в Германии операции Андрею так и не удалось вернуть прежние физические кондиции, и он перестал попадать в основной состав. В январе 2009 года покинул расположение «Таврии». По взаимной договорённости с клубом, футболисту предоставлен статус свободного агента.

29 января 2009 года перешёл в полтавскую «Ворсклу». В составе «Ворсклы» стал обладателем Кубка Украины. В 2010 году перешёл в ужгородское «Закарпатье».

Летом 2011 года проходил сборы в московском «Торпедо». Затем подписал контракт с запорожским «Металлург». В 2013 году выступал за харьковский «Гелиос». Зимой 2014 года подписал контракт с клубом «Трат», выступающем в первой лиге Таиланда.

Достижения 
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 2011/12
 Обладатель Кубка Украины (1): 2008/09

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Гелиос»